И́льме (, ) — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия, административно относится к Хийтольскому сельскому поселению.

Общие сведения 
Расположен на берегу озера Эйтъярви. К посёлку подходит дорога местного значения  («Ринтала — Тоунан»). Расстояние до районного центра Лахденпохья — 74 км, до Хийтолы — 20 км.

В посёлке расположена колокольня кирхи св. Екатерины, построенной в 1777 году, разрушенная в 1990-х годах и восстановленная в 2000 году при участии финской христианской общины.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лахденпохского района